Ray Charles in Concert – koncertowy album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa. 29 piosenek na nim zawartych pochodzi z pięciu innych koncertowych płyt Charlesa: Ray Charles at Newport, In Person, Live in Berlin, 1962, Live in Concert oraz Live in Japan.

Dystrybucja 
Ray Charles in Concert ukazał się wyłącznie w indywidualnie numerowanej edycji limitowanej, złożonej z 5000 albumów. Dodatkowo, album dostępny był tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2004